Molekulska formula -{C18H18N2O}- se može odnositi na:

 AC-262,356
 Demeksiptilin
 Mariptilin
 Prohazon